Rybár István (1847–1906) tanár
 Rybár István (1886–1971) geofizikus, az előbbi fia